

Musica 
 Eidolon – gruppo musicale canadese
 Eidolon – album dei Rishloo del 2007
 Eidolon – album dei Dark Fortress del 2008
 Eidolon – singolo dei Karnivool del 2013

Altro 
 Eidolon – genere di pipistrelli
 The Eidolon – videogioco del 1985
eidolon  - deriva dal greco: spiriti di persone morte